Molson Canadian Men’s Provincial Curling Championship 2011, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curling a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2011. 

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozgrywano w dniach 2-6 lutego 2011, w Miramichi na lodowisku Miramichi Curling Club. 8 zespołów zostało wyłonionych między 6 a 9 stycznia 2011 w turnieju Molson Canadian Men’s Preliminary oraz między 21 a 23 stycznia w turnieju Molson Canadian Men’s Wildcard.

Poprzednie zawody wygrała drużyna Jamesa Grattana, obroniła tytuł mistrzowski pokonując w finale 6:4 Ricka Perrona.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
6 lutego 2011; 14:30

Półfinał 
5 lutego 2011; 18:00

Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2011; 18:30

Sesja 2. 
3 lutego 2011; 9:00

Sesja 3. 
3 lutego 2011; 14:00

Sesja 4. 
3 lutego 2011; 19:00

Sesja 5. 
4 lutego 2011; 13:00

Sesja 6. 
4 lutego 2011; 18:00

Sesja 7. 
5 lutego 2011; 8:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2011 w curlingu
2011